Esta é uma lista das cidades, vilas e aldeias das Ilhas Feroé''':

+Feroe
Cidades das Ilhas Feroe
 
Cidades Ilhas Feroe